Mokhehle ist der Familienname folgender Personen:
 Liteboho Mokhehle (* 1987), lesothischer Fußballtorhüter
 Ntsu Mokhehle (1918–1999), lesothischer Premierminister
 Thapelo Mokhehle (* 1986), lesothischer Fußballspieler

Siehe auch:
 Ha Mokhehle (Khafung), Ort im Distrikt Berea, Lesotho